Bragança (district), een district van Portugal
Bragança (Portugal), een stad in het Portugese district Bragança
Bragança (Pará), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará

Zie ook
Hertogdom Bragança
Huis Bragança
Huis Bragança-Saksen-Coburg en Gotha